El término mesta puede referirse a:
 Concejo de la Mesta, gremio medieval que agrupaba a los ganaderos dedicados a la transhumancia creado en el Reino de Castilla en 1273.
 Mesta, una especie de hibisco  originario de África Tropical y cultivada para la producción de fibra.
 Óláfs saga Tryggvasonar en mesta, una de las sagas reales sobre la vida del rey Olaf I de Noruega.
 Río Mesta, curso fluvial que transcurre por Bulgaria y Grecia.
 Casa de Ganaderos de Zaragoza e instituciones similares (mestas, hermandades o ligallos), en el Reino de Aragón.
 Mesta (Grecia), localidad griega en la parte suroeste de la isla de Chios.
 Mesta (Bulgaria), localidad búlgara en el municipio de Bansko de la provincia de Blagoevgrad.